Символ † †1991 означает дату вывода корабля из боевого состава флота, символ †1974 означает дату гибели.

Противолодочные крейсера

Проект 1123 
Строились в 1965—1969 годах.
«Ленинград»† †1991
«Москва»† †1996

Большие противолодочные корабли

Проект 57А 
Строились в 1957—1961 годах. Всего построено 8 единиц.
 «Гневный» † †1988
 «Гремящий» † †1991
 «Упорный» † †1991
 «Жгучий» † †1987
 «Гордый» † †1987
 «Бойкий» † †1988
 «Дерзкий» † †1990
 «Зоркий» † †1993

Проект 61, 61М и 61МП 
Строились в 1959 — 1973 годах. Всего было построено 20 единиц. До 19 мая 1966 года классифицировались как сторожевые корабли.
 «Комсомолец Украины» † †1991
 «Проворный» † †1990
 «Отважный» † 30 августа 1974
 «Стройный» † †1990
 «Смелый» † †1988
 «Огневой» † †1989
 «Одарённый» † †1990
 «Славный» † †1991
 «Сообразительный» † †1992
 «Красный Кавказ» † †1998
 «Решительный» † †1997
 «Смышлёный» † †1993
 «Строгий» † †1993
 «Сметливый» в боевом составе ВМФ
 «Красный Крым» † †1993
 «Способный» † †1993
 «Скорый» † †1997
 «Сдержанный» † †2001
 «Образцовый» † †1993
 «Стерегущий» † †1993

Проект 1134 
Строились в 1964—1969 годах. Всего построено 4 единицы.
 «Адмирал Зозуля» † †1994
 «Владивосток» † †1991
 «Вице-адмирал Дрозд» † †1990
 «Севастополь» † †1989

Проект 1134А 
Строились в 1966—1976 годах. Всего построено 10 единиц.
 «Кронштадт» † †1991
 «Адмирал Нахимов» † †1991
 «Адмирал Исаков» † †1993
 «Адмирал Макаров» † †1992
 «Хабаровск» † †1992
 «Адмирал Октябрьский» † †1993
 «Адмирал Исаченков» † †1992
 «Маршал Тимошенко» † †1992
 «Василий Чапаев» † †1993
 «Адмирал Юмашев» † †1992

Проект 1134Б 
Строились в 1968—1976 годах. Всего построено 7 единиц.
 «Николаев» † †1992
 «Очаков»
 «Керчь» в составе ВМФ
 «Азов» † †1998
 «Петропавловск» † †1995
 «Ташкент» † †1992
 «Таллин» † †1995

Проект 1155 
Строились в 1977—1988 годах. Всего построено 12 единиц.
 «Удалой» † †2001
 «Вице-адмирал Кулаков»
 «Маршал Василевский» † †2004
 «Адмирал Захаров» † †2002
 «Адмирал Спиридонов» † †2003
 «Адмирал Трибуц»
 «Маршал Шапошников» в составе ВМФ РФ
 «Симферополь» ныне «Североморск» в составе ВМФ РФ
 «Адмирал Левченко» в составе ВМФ РФ
 «Адмирал Виноградов» в составе ВМФ РФ
 «Адмирал Харламов» в составе ВМФ РФ
 «Адмирал Пантелеев» в составе ВМФ РФ

Проект 1155.1 
Строились в 1990—1992 годах.
 «Адмирал Чабаненко» — в составе ВМФ.

Малые противолодочные корабли

Проект 204

Проект 1124 
Всего построено 37 ед. Строились в 1966—1985 годах.
 МПК-147† †
 МПК-5† †
 МПК-131† †
 МПК-133† †
 МПК-33† †
 МПК-47† †
 МПК-52† †
 МПК-36† †
 МПК-65† †
 МПК-3† †
 МПК-41† †
 МПК-8† †
 МПК-31† †
 МПК-† †
 МПК-43 — «Одесский комсомолец» † †
 МПК-81† †
 МПК-40† †
 МПК-122† †
 МПК-127† †
 МПК-143† †
 МПК-138† †
 МПК-141† †
 МПК-145† †
 МПК-152† †
 МПК-170† †
 МПК-6† †
 МПК-161† †
 МПК-4† †
 МПК-2† †
 МПК-101 — «Запорожский комсомолец» † †
 МПК-155† †
 МПК-44 — «Комсомолец Латвии» † †
 МПК-37† †
 МПК-108† †
 МПК-49† †
 МПК-178† †
 МПК-191† †

Проект 1124М и 1124МУ 
Всего построено 31 единица. Строились в 1980—1994 годах.
 МПК-64† †
 МПК-118† †
 МПК-139† †
 МПК-200† †
 МПК-113† †
 МПК-194† †
 МПК-196† †
 МПК-207† †
 МПК-197† †
 МПК-222† †
 МПК-217† †
 МПК-28† †
 МПК-203† †
 МПК-130† †
 МПК-214† †
 МПК-107† †
 МПК-56† †
 МПК-64† †
 МПК-82† †
 МПК-7† †
 МПК-10† †
 МПК-17† †
 МПК-14
 МПК-59
 МПК-20
 МПК-142
 МПК-190
 МПК-198
 МПК-202
 МПК-69
 МПК-89

Проект 1124К 
Построена 1 единица в 1979—1980 годах.

 МПК-104

Проект 1331М 
Строились в 1985—1990 годах. Всего было построено 12 единиц.

 МПК-192† †
 МПК-205† †
 МПК-67† †
 МПК-99† †
 МПК-105† †
 МПК-213† †
 МПК-216† †
 МПК-219† †
 МПК-224† †
 МПК-227† †
 МПК-228† †
 МПК-229† †

Проект 1145.1 
Построено 2 единицы. Строились в 1982—1990 годах.

 МПК-215† †
 МПК-220† †

Проект 1241.2 
Всего было построено 36 единиц. Строились в 1980—1988 годах.

 МПК-3† †
 МПК-211† †
 МПК-218 † †
 МПК-206† †
 МПК-208† †
 МПК-140† †
 МПК-144† †
 МПК-60† †
 МПК-76† †
 МПК-93† †
 МПК-146† †
 МПК-116† †
 МПК-214† †
 МПК-291† †
 МПК-292† †
 МПК-293† †
и др.

Литература 
 
 

Противолодочные корабли